La Prva savezna liga SFRJ 1977-1978, conosciuta semplicemente come Prva liga 1977-1978, fu la 49ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 32ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo ottavo titolo.

Per la prima volta vi fu un rappresentante del Kosovo: il Trepča. Nonostante la retrocessione immediata, i nero-verdi riuscirono a raggiungere la finale della coppa nazionale contro il  (entrambe alla loro prima volta). L'altra retrocessione fu decisa all'ultima giornata, proprio dallo scontro diretto Čelik-OFK coi secondi che avevano il vantaggio dei due risultati utili su tre: ed infatti il pareggio condannò i padroni di casa per il minor numero di reti segnate (la differenza-reti era -16 per entrambe).

Nel ranking UEFA 1977-78 la Prva liga si piazzò al 13º posto (10º nel quinquennale 1973-1978).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1978-1979
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1978-1979
      Qualificate alla Coppa UEFA 1978-1979
      Retrocesse in Druga Liga 1978-1979

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1978-1979 : non disputata.Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1978 : .Qualificata alla Coppa d'Estate 1978 : nessuna. Qualificate alla Coppa Intertoto 1978 :  e .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonti: strategija.org , exyufudbal e rsssf

Affluenza

Squadra campione

 (allenatore: Ante Mladinić)
giocatori (presenze / reti): Momčilo Vukotić (34/11)Nenad Stojković (34/3)Nikica Klinčarski (34/2)Petar Borota (34/0) -portiere-Aleksandar Trifunović (32/5)Borislav Đurović (28/1)Boško Đorđević (27/5)Jusuf Hatunić (27/0)Milovan Jović (24/6)Ilija Zavišić (24/4)Xhevad Prekazi (22/2)Ivan Golac (19/1)Pavle Grubješić (17/3)Slobodan Santrač (16/11)Vladimir Pejović (15/0)Tomislav Kovačević (14/0)Dragan Arsenović (11/0)Rešad Kunovac (8/0)Refik Kozić (5/1)Novica Vulić (4/0)Aranđel Todorović (2/0)Miroslav Polak (1/0)
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1977-1978
Kup Maršala Tita 1977-1978

Collegamenti esterni 
  Stagione 1977-1978 su eu-football.info
  Stagione 1977-1978 su HRnogomet
  Stagione 1977-1978 su sportsport.ba
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1977-1978 su RSSSF
  strategija.org : Risultati  e almanacco. Stagione 1977-78 : parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1978
Campionato jugoslavo di calcio